Соревнования по десятиборью у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6—7 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в десятиборье являлся Андрей Кравченко из Белоруссии, пропускавший этот турнир из-за травмы.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | WB — Высшее мировое достижение в отдельном виде десятиборья | EB — Высшее европейское достижение в отдельном виде десятиборья | CB — Высшее достижение чемпионатов Европы в отдельном виде десятиборья | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Бег на 100 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 100 метров.

На старт вышли 27 десятиборцев из 16 стран.

Прыжок в длину 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в длину.

После прыжка в длину в лидеры вышел норвежец Мартин Рё, на одно очко опережавший Алексея Касьянова из Украины. Лучший результат показал Томас ван дер Платсен, который благодаря прыжку на 7,64 м поднялся с 20-го на 6-е место.

Толкание ядра 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в толкании ядра.

Толкание ядра не оказало серьёзного влияния на положение в общем зачёте десятиборья. Первая пятёрка осталась неизменной, Мартин Рё оторвался от Алексея Касьянова всего на 5 очков. Благодаря высокому результату, с 18-го на 6-е место поднялся чемпион Европы 2010 года француз Ромен Баррас.

Прыжок в высоту 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке в высоту.

Томас ван дер Платсен показал лучший результат среди десятиборцев, 2,10 м, и после четырёх видов поднялся на третье место. Лидеру, Алексею Касьянову, он проигрывал всего 17 очков. Михаил Дудаш из Сербии, показывавший стабильно высокие результаты во всех видах, закрепился на второй позиции. Прежний лидер, Мартин Рё, прыгнул только 1,89 м и опустился на шестое место.

Бег на 400 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 400 метров.

Лидеры в общем зачёте, Алексей Касьянов и Михаил Дудаш, были сильнейшими и в беге на 400 метров.

После первого дня пятёрка лидеров общего зачёта выглядела следующим образом.

Бег на 110 метров с барьерами 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 110 метров с барьерами.

Лучший результат в барьерном спринте позволил Алексею Касьянову создать отрыв от конкурентов. На второе место поднялся испанец Хорхе Уренья, его отставание от лидера составляло 85 очков. Михаил Дудаш, шедший на третьем месте, в свою очередь, проигрывал Касьянову 114 очков.

Метание диска 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в метании диска.

Несмотря на невысокий результат, Алексей Касьянов остался на первом месте, однако его преимущество перед Михаилом Дудашем сократилось до 49 очков. Шедший вторым Хорхе Уренья не смог совершить ни одного результативного броска и из претендента на медаль превратился в аутсайдера. Чех Адам Гельцелет установил в метании диска личный рекорд 47,12 м и впервые по ходу турнира поднялся в пятёрку лучших в общем зачёте.

Прыжок с шестом 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в прыжке с шестом.

Томас ван дер Платсен смог воспользоваться преимуществом в своём коронном виде, прыжке с шестом. Он опередил Касьянова на 60 сантиметров и впервые по ходу чемпионата вышел в лидеры.

Метание копья 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в метании копья.

Алексей Касьянов показал худший результат среди всех участников (48,23 м) и опустился на четвёртую позицию. На вторую строчку переместился Адам Гельцелет, установивший личный рекорд 67,24 м. Лидеру, ван дер Платсену, перед заключительным видом он проигрывал 57 очков.

Бег на 1500 метров 
До начала соревнований действующими были следующие высшие достижения среди многоборцев в беге на 1500 метров.

Бег на 1500 метров не внёс больших изменений в итоговое положение спортсменов. Михаил Дудаш опередил Адама Гельцелета почти на восемь секунд, но всё равно уступил ему 4 очка в борьбе за серебро. Томас ван дер Платсен смог сохранить комфортный отрыв от преследователей и завоевал золотую медаль.

Итоговое положение 
Томас ван дер Платсен стал первым бельгийцем в истории, завоевавшим титул чемпиона Европы в десятиборье. В то же самое время, его результат, 8218 очков, стал самым низким для победителя континентального первенства, начиная с 1974 года. Призёр чемпионата Европы в помещении Михаил Дудаш принёс своей стране первую медаль в многоборье на летнем чемпионате Старого Света.

Примечания

Ссылки 
 

десятиборье